

Personnalités 

 Alexander Butterfield (né en 1926), assistant de la présidence américaine ;
 Asa Butterfield (né en 1997), acteur anglais ;
 Billy Butterfield (1917-1988), trompettiste de jazz américain  ;
 Daniel Butterfield (1831-1901), homme d'affaires new-yorkais ;
 Danny Butterfield (né en 1979), footballeur anglais ;
 Deborah Butterfield (née en 1949), sculptrice américaine
 Fox Butterfield (né en 1939), journaliste américain ;
 Frederick Butterfield (1864-1974), supercentenaire britannique ;
 G. K. Butterfield (né en 1947), homme politique américain ;
 Herbert Butterfield (1900-1979), historien britannique
 Jack Butterfield (1919-2010), personnalité du hockey sur glace professionnel nord-américain ; 
 Jacob Butterfield (né en 1990), footballeur anglais ;
 Jeff Butterfield (1929-2004), joueur de rugby à XV anglais ;
Jo Butterfield (née en 1979), athlète handisport anglaise ;
 Lindsay Philip Butterfield (1869-1948), artiste de la mouvance Arts & Crafts ;
 Michael Butterfield (1634-1724), ingénieur et mathématicien d'origine britannique ;
 Paul Butterfield (1942-1987), bluesman américain ;
 Spencer Butterfield (né en 1992), joueur de basket-ball américain ;
 Tyler Butterfield (né en 1983), triathlète bermudien.

Toponyme 

 Butterfield, une ville située dans le Minnesota.
 Butterfield, un village du comté de Barry, dans le Missouri ;
 Butterfield Township (Missouri) 
 Butterfield, une census-designated place située au Texas.

Autre 

 La Vénus au vison (BUtterfield 8), film américain